Лиса може бити:

 Лиса (име), женско име
 Лиса (митологија), божанство из грчке митологије
 Лиса (Ивањица), насеље у општини Ивањица, Моравички округ, Србија
 Лиса (Олт), насеље у општини Скиту, округ Олт, Румунија
 Лиса (Брашов), насеље и седиште истоимене општине у округу Брашов, Румунија
 Лиса (Телеорман), насеље и седиште истоимене општине у округу Телеорман, Румунија
 Општина Лиса (Брашов), општина у округу Брашов, Румунија
 Општина Лиса (Телеорман), општина у округу Телеорман, Румунија